Чемпионат СССР по гандболу 1973 — 12-й чемпионат СССР по гандболу среди мужчин. Начался 19 февраля 1973 года, последние матчи состоялись 29 апреля 1973 года.

Превью 
12-й чемпионат СССР по гандболу 7х7 среди мужчин  1973 г. прошел по привычной схеме последних лет. Разница состояла лишь в том, что 8 команд играли между собой в 3 круга, а не в 2 или 4. После 4-х летнего перерыва в высшую лигу вернулись армейцы Киева.

Участники

Высшая лига 
 1-й круг 19-27.02.1973 Глазов
 2-й круг 17-25.03.1973 Киев
 3-й круг 21-29.04.1973 Запорожье

ЦСКА впервые выиграло чемпионат СССР.  Недавний призер Университет Кр выбыл в первую лигу.

Чемпионаты СССР по гандболу